BXU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Agusan, Butuan, Filippine
 bxu – codice ISO 639-3 della lingua buriata della Cina